Yuppi du – film del 1975 diretto, prodotto, musicato ed interpretato da Adriano Celentano.
Yuppi du – colonna sonora del suddetto film
Yuppi du/La ballata – singolo contenente la title track del suddetto album